Joni – popolazione ellenica
 Icilio Federico Joni – pittore italiano
 Joni – film del 1980 diretto da James F. Collier